Алексей Братушка — активист Евромайдана, герой «Небесной Сотни». Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Родился 10 апреля 1975 года в Сумах. Окончил сумскую среднюю общеобразовательную школу № 11 в 1992 году, в дальнейшем работал столяром Сумского машиностроительного научно-производственного объединения имени М. В. Фрунзе.

Окончил Сумской университет, занимался частной предпринимательской деятельностью, увлекался путешествиями.

Принимал активное участие в Оранжевой революции 2004 года.

18 февраля 2014 года уехал на Евромайдан, а 20 февраля стало известно о его гибели — Алексей погиб на улице Институтской от пули снайпера, которая пробила металлический щит и бронежилет.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства.
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно).

Примечания

Ссылки 
 Братушка Алексей Сергеевич 
 17:00 ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА! Братушка Алексей Сергеевич Фото
 После стычек на Майдане пропали 50 человек 
 Небесная Сотня Майдана. Братушка Алексей Сергеевич. 
 Неодолимая нация. 
 Герой Небесной сотни посмертно стал почетным гражданином города Сумы 
 Открытие мемориальной доски Герою Небесной Сотни Алексею Братушке

Погибшие участники Евромайдана
Родившиеся 10 апреля
Родившиеся в 1975 году
Умершие в 2014 году
Умершие 20 февраля
Похороненные на Центральном кладбище (Сумы)
Участники Оранжевой революции